Sarmanto ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Sarmanto (* 1939), finnischer Komponist und Jazzmusiker
 Pekka Sarmanto (* 1945), finnischer Jazzbassist